xD est un smiley représentant un personnage les yeux fermés riant aux éclats (le X représente les yeux en train de rire (fermés) et le D représente la bouche grande ouverte en train de rire). C'est un smiley qui peut se traduire par « mort de rire ». Cette émoticône tire ses origines de la série  South Park dans laquelle les yeux des personnages étaient parfois remplacés par un X pour souligner leur hilarité.
 xD est un ancien format de carte mémoire.
 Scion xD est une automobile lancée en 2007.
 Disney XD est une chaine lancée en 2009 par Disney.
 Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres est un jeu vidéo sorti sur Nintendo GameCube en 2005.
  est la pratique du design d'objets, processus, services... avec un focus sur la qualité de l'expérience utilisateur.
 Le variant XD, est un variant du COVID-19, apparu en mars 2022.

Abréviation